Voici la liste des planètes mineures numérotées de 331001 à 332000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 331001 à 332000

331001-331100

331101-331200

331201-331300

331301-331400

331401-331500

331501-331600

331601-331700

331701-331800

331801-331900

331901-332000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000